Büderich (Meerbusch), een plaats in de gemeente Meerbusch in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Büderich (Werl), een stadsdeel van Werl in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Büderich (Wesel), een stadsdeel van Wesel in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 De oude Duitse naam van de gemeente Péry in het Kanton Bern, Zwitserland